La Gold Cup est le nom de plusieurs compétitions :

de courses hippiques 
 Ascot Gold Cup, sur le champ de course d'Ascot en Grande-Bretagne en juin
 Hollywood Gold Cup à Santa Anita Park en Californie.
 Tattersalls Gold Cup, à The Curragh, en Irlande au mois de mai
 
de football
 Gold Cup, une compétition opposant les sélections nationales de la CONCACAF
 Gold Cup féminine, ancien nom du Championnat féminin de la CONCACAF, compétition opposant les sélections nationales féminines de la CONCACAF
 Gold Cup, une ancienne compétition d'Irlande du Nord.

de rugby à XV
 Gold Cup, première division de la Coupe d'Afrique
 Gold Cup, anciennement appelée Community Cup, une compétition nationale de clubs en Afrique du Sud

de voile
 Scandinavian Gold Cup, une compétition nautique ouverte aux 5.5 Metre